Echinger See steht für:

 Echinger See, einen Badesee bei Eching, Landkreis Freising, siehe Eching (Landkreis Freising) #Natur und Erholung
 Echinger Stausee, einen Stausee bei Eching, Landkreis Landshut